Гук — фамилия.

Известные носители 
 Гук, Александр Фридрих (1802—1842) — российский врач, анатом и офтальмолог, профессор Дерптского университета.
 Гук, Карл Георгиевич (1846—1910) — русский генерал-майор.
 Гук, Леонид Платонович (1925—1945) — советский военный, полный кавалер ордена Славы.
 Гук, Роберт (1635—1703) — английский физик и изобретатель.
 Бетузи-Гук, Эдуард-Георг (1829—1893) — немецкий политик.
 Гук — русский дворянский род.

Другие значения 
 Гук (прозвище) — прозвище жителей Азии, распространённое в Вооружённых силах США в XX веке.
 ГУК, Главное управление кинематографии в СССР, название исторически последовательно существовавших государственных органов различного подчинения, управлявших производством и прокатом кинофильмов.
 ГУК — Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации.
 ГУК — Глобальное ударное командование в составе ВВС США.
 ГУК — Государственное учреждение культуры — частое встречающееся сокращение.
 Главное управление кораблестроения и снабжений (ГУК) — структурное подразделение Морского министерства Российского императорского флота в 1885—1917 годах.

Топонимы 
 Гук — кратер на видимой стороне Луны.